L'appellation de Temple d'Hercule fait référence à :
 un temple romain datant de la deuxième moitié du  : le temple d'Hercule Olivarius.
 une fabrique du début du  se voulant la restitution d'un temple grec ruiné : le temple d'Hercule à Cavalière, dans le Var.